Geografia
 Levante (Mediterrâneo) — região da costa mediterrânica de Gaza à Turquia
 Leste — ponto cardeal
 Oriente
 Levante peninsular — zona de Espanha composta por Catalunha, Ilhas Baleares, a Comunidade Valenciana, a Região de Múrcia e a zona oriental de Castilla-La Mancha e Aragão
 Llevant — comarca de Maiorca, Espanha

Outros usos
 Levante Unión Deportiva — clube de futebol espanhol de Valência
 Insurgência — ou insurreição
 Rebelião
 Hortelã-verde, também chamada levante.

Ver também
Levantamento
Soerguimento

Desambiguações de topônimos